Реутово — название населённых пунктов в России:

 Реутово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Реутово — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Реутово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Реутово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Реутово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Реутово — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Реутово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Реутово — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Реутово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Реутово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Реутово — название подмосковного города Реутов до 1940 года.

 Другое
 Реутово — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Реутово — планировавшаяся станция Московского метрополитена.

См. также